Умск может означать:

Топонимы 
 Умск — бывшая деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Умск — деревня в Глазовском районе Удмуртии.

Другие значения 
 UMSK — Ungmennasamband Kjalarnesþings — спортивная организация в Исландии.
 Уральская монтажно-строительная компания

Примечания